Gräsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsgölen, Småland, sjö i Nybro kommun, 
Gräsgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Gräsgölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (5,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn